korfui incidens: 1923-as katonai és diplomáciai konfliktus Olaszország és Görögország között
korfui incidens: 1946-os katonai és diplomáciai konfliktus az Egyesült Királyság és Albánia között